Das WPBSA Pro Ticket Series 89/90 1988 – Event 1 war ein Qualifikationsturnier für die Snooker-Saison 1989/90. Es wurde vom 14. bis zum 21. Mai im Warners im englischen Puckpool ausgetragen. Sieger wurde der Ire Stephen Murphy, der im Finale den Thailänder James Wattana mit 5:3 besiegte. Murphy qualifizierte sich so für die Main Tour, sein Gegner konnte sich durch den Sieg im darauffolgenden Event ein Platz auf der Main Tour sichern.

Preisgeld 
Für das Turnier wurden insgesamt 11.700 Pfund Sterling ausgeschüttet, wovon etwas weniger als ein Viertel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Am Turnier nahmen 32 Spieler teil. Bis zum Halbfinale spielten diese im Modus Best of 7 Frames gegeneinander, im Finale im Modus Best of 9 Frames.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1988
Snookerturnier
Billardturnier in England
Sportveranstaltung auf der Isle of Wight